B22 ou B-22 peut faire référence à :

Électricité 
 B22, une norme de culot de lampe électrique à baïonnette.

Médecine  
 Immunodéficience humaine virale, à l'origine d'autres affections précisées, d'après la classification internationale des maladies.

Routes et autoroutes 
  Bundesstraße 22, route fédérale allemande reliant Rottendorf à Cham ;
  Route chypriote B22, située à Nicosie ;
  Autoroute espagnole B-22 reliant l’Autoroute C-32 à l’Aéroport Josep Tarradellas Barcelone-El Prat.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres